La Coppa del Re 2014-2015 è stata la 113ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 3 settembre 2014 ed è terminata il 30 maggio 2015. Il Barcellona ha vinto il trofeo per la 27ª volta, battendo 3-1 in finale l'Athletic Bilbao.

Formula del torneo 
Siccome le squadre riserve non possono partecipare alla competizione, ci possono essere piccole modifiche alla formula generalmente adottata.

Primo turno 
Il primo turno del torneo è stato disputato il 3 settembre 2014 tra le quarantatré squadre di Segunda División B e Tercera División; sette delle quali (L'Hospitalet, Guadalajara, Zamora, Racing Santander, Lleida, Mirandés e Guijuelo) ricevono un bye per il turno successivo.

Secondo turno 
Il secondo turno del torneo è stato disputato il 10 settembre e ha visto di fronte i diciotto vincitori del primo turno, le sette squadre che erano esentate e le venti di Segunda División. Le squadre di Segunda División devono obbligatoriamente affrontarsi tra di loro. L'Oviedo riceve un bye per il prossimo turno.

Terzo turno 
Il terzo turno è stato disputato tra il 14, il 15 e il 16 ottobre. Partecipano 10 squadre di Segunda División e 12 di Segunda División B. Il Sabadell riceve un bye.

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 
I sedicesimi di finale si sono disputati in gare di andata e ritorno nel mese di dicembre (con l'eccezione di due sfide, la cui gara di andata si è giocata il 29 ottobre). Partecipano tutte le squadre qualificate al terzo turno più le venti di Primera División.

Ottavi di finale 
Gli ottavi di finale si sono disputati in gare di andata e ritorno nel mese di gennaio. Partecipano tutte le squadre qualificate ai sedicesimi.

Quarti di finale 
I quarti di finale si sono disputati in gare di andata e ritorno nel mese di gennaio. Partecipano le squadre qualificate agli ottavi.

Semifinali 
Le semifinali sono state disputate in gare di andata e ritorno nei mesi di febbraio e marzo. Partecipano le squadre qualificate ai quarti.

Finale 
La finale è stata disputata il 30 maggio in gara unica al Camp Nou di Barcellona.

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014-2015